91-й чемпионат Франции прошёл в Ажене с 13 по 23 августа 2016 года.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2016 год в шахматах
Август 2016 года
Спорт во Франции в 2016 году